Пема:

 Пема Карпо (1527—1592) — четвёртый Гьялванг Друкпа, глава линии Друкпа Кагью в тибетском буддизме.
 Пема Лингпа (1450—1521) — выдающийся учитель школы Ньингма тибетского Буддизма, принадлежащий к линии воплощений Лонгченпы.
  (род. 5 июля 1985) — футболист сборной Бутана